Дома́шнее ви́део:

 Домашнее видео — непрофессиональное видео и аппаратура для съёмки либо кино- и телефильмы, созданные и распространяемые для домашнего просмотра. 
 «Домашнее видео» — мультсериал.
 «Домашнее видео: Только для взрослых» — американская кинокомедия 2014 года.